Па́ттон або Пе́ттон () — прізвище або топонім.

Персоналії 
 Паттон (прізвище)

Топонім

Паттон — місто, штат Пенсільванія
 Паттон Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсильванія
 Паттон — підводний вулкан (-160 м) за 325 км на південний схід від острова Кадьяк, штат Аляска.

Серія танків 
 M46 Паттон I
 M47 Паттон II
 M48 Паттон III
 M60 Паттон IV

Див. також 
 Патон
 Паттен